Srbija:
 Ub, naselje u sastavu općine Ub, Kolubarski upravni okrug, Središnja Srbija
 Ub (općina), općina u Kolubarskom upravnom okrugu, Središnja Srbija
 Ub (rijeka)